Лас Абас има више значења:

 Лас Абас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Абас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Абас (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Абас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Абас, Ла Пиједрера (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Абас, Лизарага (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Абас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику